70-й пушечный артиллерийский Новгородский полк, он же 70-й гаубичный артиллерийский полк, 70-й армейский пушечный артиллерийский полк — воинская часть Вооружённых Сил СССР в Великой Отечественной войне.

История формирования 
Сформирован в июне 1938 года на Дальнем Востоке в составе 92-й стрелковой дивизии в связи с переходом на новые штаты как 92-й гаубичный артиллерийский полк, в ноябре 1939 года сменил нумерацию и стал 70-м гаубичным артиллерийским полком. На вооружении полка находились 152-мм гаубицы-пушки МЛ-20 на механической тяге (трактор «Сталинец»)

На 22 июня 1941 года находился на Дальнем Востоке, на станции Шкотово 15 октября 1941 года начала погрузку в эшелоны и в составе дивизии начал переброску в район Тихвина

Боевой путь 
В действующей армии с 30 октября 1941 года по 9 мая 1945 года.

3 ноября 1941 года прибыл к Тихвину, разгрузился на станции Тальцы и с колёс вступил в бой с 20-й моторизованной дивизией за деревню Петровское. В течение ноября-декабря 1941 года ведёт бои, поддерживая стрелковые полки 92-й стрелковой дивизии.

7 января 1942 года из состава дивизии изъят и передан в 59-ю армию, обеспечивает огнём действия частей армии в Любанской операции близ Лезно, Спасской Полисти. Летом 1942 года участвует в боях в ликвидации немецких Грузинского и Киришского плацдармов. В августе 1942 года переброшен в район Синявино, где принимает участие в Синявинской операции. В феврале 1943 года передавался в 54-ю армию для поддержки в ходе Красноборско-Смердынской операции, в марте 1943 года возвращён в 8-ю армию, в составе которой принимает участие в Мгинско-Шапкинской операции (март 1943) и Мгинской операции (июль-август 1943)

В октябре 1943 года переброшен к Новгороду, был передан в 59-ю армию. В ходе Новгородско-Лужской операции ведёт обстрел позиций, укреплений, скоплений пехоты, артиллерийских батарей близ Новгорода, впоследствии участвует в боях за Лугу. С весны 1944 года поддерживает части, ведущие бои за расширение и удержание Нарвского плацдарма, участвует в Нарвской операции и Таллинской операции. Осенью 1944 года действует в ходе операции по освобождению островов Моонзундского архипелага. С окончанием операции до конца войны дислоцируется в Эстонии

Подчинение

Командиры 

 подполковник Косенко
 подполковник Темпер Михаил Юрьевич

Награды и наименования

Примечания

Ссылки 
 Справочники на Солдат.ру
 Перечень № 13 артиллерийских, миномётных, зенитно-пулемётных полков и полков ПВО железнодорожных составов входивших в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Гаубичные артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Армейские артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Пушечные артиллерийские полки СССР в Великой Отечественной войне
Воинские части и формирования, созданные в 1938 году